Кунанбаев:
 Абай Кунанбаев (1845—1904) — казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель.
 Кунанбаев, Акылбай Абайулы (1861—1904) — казахский поэт, старший сын Абая. 
 Кунанбаев, Магауия Абайулы (1870—1904) — казахский акын, младший сын Абая, один из видных представителей поэтической школы.
 Кунанбаев, Какитай Ыскакулы  (1868—1915) — казахский акын.